Netta steht für:
Netta (Gattung), Gattung der Tauchenten
Netta (Biebrza), Nebenfluss der Biebrza
Netta (Vorname), Frauenname
 insbesondere Netta Barzilai, israelische Sängerin

und ist der Familienname von:
Heinz Netta (1928–2002), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
Neta